La saison 1995-1996 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Dynamo Kiev, tenant depuis trois saisons, va tenter de conserver son titre face aux 17 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 18 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires deux fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

C'est le Dynamo Kiev qui termine une nouvelle fois en tête et remporte son  de champion consécutif. Il réalise d'ailleurs le doublé en remportant également la Coupe d'Ukraine.

Du fait du passage de la première division de 18 à 16 clubs la saison prochaine, il y aura trois clubs relégués en fin de saison et un seul club promu de .

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 1996-1997 tandis que le finaliste se qualifie pour le premier tour de la Coupe UEFA 1996-1997. Quant au vainqueur de la Coupe d'Ukraine, il est qualifié pour la Coupe des Coupes 1996-1997.

Les 18 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Tchernomorets Odessa
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 FC Torpedo Zaporizhia
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 Volyn Lutsk
 Zarya Louhansk
 FC Kremin Kremenchuk
 
 Kryvbass Krivoï-Rog
 SK Mykolaiv
 Nyva Vinnytsia 
 CSKA Kiev - Promu de 
 Zirka Kirovohrad - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1995-1996
Ukraine 1995-1996
Sport en Ukraine en 1995
Sport en Ukraine en 1996